Les Temnocephalida sont un groupe de vers plats.

Liste des familles 
Scutarielloidea Annandale, 1912
Scutariellidae Annandale, 1912
Temnocephaloidea Monticelli, 1899
Actinodactylellidae Benham, 1901
Diceratocephalidae Joffe, Cannon, & Schockaert, 1998
Temnocephalidae Monticelli, 1899

Vision phylogénétique

Références 
Blanchard, 1849 : Recherches sur l'organisation des vers. Annales des Sciences Naturelles Zoologie 3 pp. 271-341.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 
 
 
 
 
 

 

Temnocephalida